Фінал Кубка УЄФА 1991—1992 — фінал двадцять першого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став амстердамський «Аякс», що обіграв італійський клуб «Торіно» із загальним рахунком 2-2 за сумою двох матчів згідно з правилом виїзного голу.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 2–2 на користь «Аякса» згідно з правилом виїзного голу.

Посилання 
 Кубок УЄФА 1991-92 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1991-92 на сайті RSSSF

1992 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 29 квітня
Квітень 1992
Матчі ФК «Торіно»
Матчі ФК «Аякс» (Амстердам)